Agfayan bezeichnet:
 Agfayan (Gebiet), ein Gebiet auf Guam
 Agfayan Bay, eine Bucht auf Guam
 Agfayan Point, ein Kap auf Guam
 Agfayan River, ein Fluss auf Guam